Schloss Schwanberg steht für:

* Schloss Schwanberg (Franken) in Rödelsee, Landkreis Kitzingen
 Schloss Schwanberg (Steiermark) in Schwanberg, Bezirk Deutschlandsberg